

Monnaie 

 Le sou (anciennement le sol) est une monnaie de compte ou de règlement, dans différentes régions, de l'Antiquité au .
 Son nom dérive du solidus de l'Antiquité romaine.
 Malgré la synonymie, certaines pièces gardent le nom usuel de sol, comme le Sol melgorien. Voir donc aussi Sol.

Rivières 
 Le Sou de Laroque, rivière française, affluent de l'Orbieu (confluence à Vignevieille).
 Le Sou de Val de Daigne, rivière française, affluent de l'Aude.
 Le Sou de Villar, rivière française, affluent de l'Orbieu (confluence à Lagrasse).

Langue
 Le sou, une langue môn-khmer parlée au Laos.

Toponyme 
 Sou (ou Souh), village du Cameroun

Code 
 SOU, code de 

Sigle de 3 caractères
Code IATA des aéroports